RS-20 steht für:
 RS-20 (Satellit), russischer Amateurfunksatellit
 ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes 
 R-36M, eine ballistische Interkontinentalrakete aus sowjetischer Produktion

RS20